Коркодин — топоним в России:
 Коркодин — посёлок в Челябинской области.

 Коркодин — река, приток Уфалейки.